Сэр Сатаппа Раманатха Муттайя Аннамалай Четтиар (, ); 30 сентября 1881, Сиваганга, Тамилнад, Британская Индия — 15 июня 1948, Мадрас, Индия) — индийский , ,  и , государственный деятель. Обладатель почётного титула Деван Бахадур.

Биография 
Сын банкира. Рано присоединился к семейному бизнесу и расширил банковские операции на Юго-Восточную Азию. Один из основателей Indian Bank.

В 1916 году был избран в Законодательный совет Мадраса, где проработал 3 года. В 1920 году баллотировался на выборах в Государственный совет и занимал место в совете три срока подряд.

С 1921 года занимал пост первого управляющего Имперского банка Индии.

В 1923 году удостоен рыцарского звания. В 1929 году получил наследственный титул раджи Четтинада.

В 1929 году основал названный в его честь Аннамалайский университет в городе Чидамбарам.

Ссылки 
 S. Rm. M. Annamalai Chettiar
 Wikisource